Els corticats (Corticata) són un clade suggerit per Cavalier-Smith agrupar a l'Supergrup SAR, les plantes i els hacrobis.

Cladograma 
El següent arbre filogenètic mostra les relacions entre els diferents grups de corticats:

Referències